Јажинце (Штрпце), насељено мјесто у општини Штрпце, Косово и Метохија, Србија
 Јажинце (Јегуновце), насељено мјесто у општини Јегуновце, Северна Македонија